Eichelhof ist der Ortsname von

 Eichelhof (Burgpreppach), Ortsteil des Marktes Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Eichelhof (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Stadt Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Eichelhof (Thalfang), Wohnplatz im Ortsbezirk Bäsch der Ortsgemeinde Thalfang im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Eichelhof (Untermünkheim), Einzelhof im zentralen Ortsteil der Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eichelhof (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern